Il singolare  dello  Stockholm Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Il detentore del titolo era Grigor Dimitrov ma è stato sconfitto in finale da Tomáš Berdych per 5–7, 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Tomáš Berdych (campione)
  Grigor Dimitrov (finale)
  Kevin Anderson (secondo turno)
  Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)

  Leonardo Mayer (secondo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
<li>  João Sousa (primo turno)

Qualificati

  Matthias Bachinger (semifinale)
  Dustin Brown (secondo turno)

  Marius Copil (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

Wildcard

  Christian Lindell (primo turno)
  Patrik Rosenholm (primo turno)

  E Ymer

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 2014
ATP World Tour 2014